Moca – miasto na Dominikanie
 Moca – miasto w Gwinei Równikowej
 Moca – miejscowość w Portoryko
 Moca – dzielnica Jerozolimy
 Moča – wieś na Słowacji

Zobacz też 
 Moca Illit